Val 1876 kan syfta på:

Stortingsvalet i Norge 1876
Presidentvalet i USA 1876